Miejscowości w USA:
 Rochelle Park – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
Gminy w USA:
 Rochelle Park (ang. Rochelle Park Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen